Arrayán blanco puede referirse a:

 el nombre común de la planta Luma chequen; o
 el nombre común de la planta Myrtus communis.